Nel corso della tempo svariate unità della flotta degli Stati Uniti d'America sono state intitolate al primo presidente degli Stati Uniti, George Washington.
USS George Washington (SSBN-598) – sottomarino dell'omonima classe
USS George Washington (CVN-73) – portaerei di classe Nimitz

Pagine correlate 
 USS Washington